2 miejscowości w Polsce: 
 Świnków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków 
 Świnków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Linki zewnętrzne